Horvátország
Otavice falu Ružić községben, Šibenik-Knin megyében

 Szlovénia
Otavice falu Ribnica községben, Délkelet-Szlovénia régióban